Cermegești se poate referi la:

 Cermegești (Lădești), Vâlcea, sat în județul Vâlcea, România
 Cermegești (Pesceana), Vâlcea, sat în județul Vâlcea, România